

Geografia

 Huxley – frazione della Divisione No. 5, Alberta

 Huxley – parrocchia civile del Cheshire

 Huxley – città della Contea di Story, Iowa
 Huxley – città della Contea di Shelby, Texas

Persone 
Huxley – famiglia britannica 
Aldous Huxley – scrittore britannico
Andrew Huxley – fisiologo britannico
Hugh Huxley – biologo britannico
Julian Huxley – biologo, genetista e scrittore britannico
Julian Huxley – rugbista australiano
Leonard Huxley – docente, biografo ed editore britannico
Leonard Huxley – fisico australiano
Marcus Huxley – organista britannico
Thomas Henry Huxley – biologo e filosofo britannico

Pagine correlate 
Cratere Huxley